Ballmer (Ballmerová) může být:
 Karl Ballmer (1891–1958)
 (Auguste Théophile) «Théo» Ballmer (1902, Lausanne – 1965, Basilej), švýcarský grafický designér, litograf
 (Steven) «Steve» (Anthony) Ballmer,  (* 1956, Detroit), americký manažer

Rozšíření příjmení 
 Ballmer (Švýcarsko), Ballmer (Německo)
 Balmer, Balmer

Související články 
 Balmer
 Palmer

Švýcarská příjmení
Německá příjmení